William Beloe ist der Name folgender Personen:
  
* William Beloe (Schriftsteller) (1756–1817), britischer Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber
 William Beloe (Admiral) (1909–1966), britischer Vizeadmiral